Gornji Kraljevec je lahko:
 Gornji Kraljevec, Hrašćina (Hrvaška)
 Gornji Kraljevec, Vratišinec (Hrvaška)